

Geografia 
 Amont-et-Effreney – comune francese nel dipartimento dell'Alta Saona
 Bois-d'Amont – comune francese nel dipartimento del Giura
 Boule-d'Amont – comune francese nel dipartimento dei Pirenei Orientali
 La Digne-d'Amont – comune francese nel dipartimento dell'Aude
 Saint-Féliu-d'Amont – comune francese nel dipartimento dei Pirenei Orientali
 Villeneuve-d'Amont – comune francese nel dipartimento del Doubs

Persone 
 Marcel Amont – cantante e cantautore francese

Altro 
 Pont amont – uno dei ponti di Parigi